Чемпионат Исландии по футболу 2018 — 107-й по счёту сезон Избранной лиги исландского футбола. Официальным спонсором турнира являлась компания-производитель газированного напитка «Пепси».

По итогам сезона чемпионом стал «Валюр». Команды «Фьолнир» и «Кеблавик» покинули лигу.

Участники 
В предыдущем сезоне из Избранной лиги вылетели оулафсвикский «Викингюр» и «Акранес». Им на смену пришли «Филкир» и «Кеблавик», занявшие соответственно первое и второе места в Первой лиге. Они присоединились к десяти клубам, сохранившим за собой прописку в Избранной лиге на 2018-й год. Таким образом, участие в чемпионате принимали двенадцать команд.

Регламент первенства 
Турнир проходил в два круга, в течение которых 12 участников провели с каждым из соперников по одному матчу дома и в гостях. По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получила титул чемпиона Исландии и право выступить в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Вице-чемпион и бронзовый призёр чемпионата попали в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Клубы, занявшие два последних места в таблице, вылетели в Первую лигу.

В чемпионате было установлено два трансферных окна — с 21 февраля по 15 мая и с 15 по 31 июля.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Ссылки 
  
 Урвальсдейльд карла (uefa.com)

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2018 году
Исландия